Cimenteng (Curugkembar), een plaats in Indonesië
Cimenteng (Campaka), een plaats in Indonesië